Pensioenakkoord (2010), pensioenakkoord in Nederland
 Pensioenakkoord (2019), pensioenakkoord in Nederland